Туге́ла — второй по высоте водопад мира. Он представляет собой пять свободно падающих каскадов, наибольший из которых составляет 411 м. Общая высота каскада составляет 933 м.

Тугела ниспадает узкой лентой с восточного обрыва Драконовых гор в Королевском национальном парке Наталь, провинция Квазулу-Наталь, ЮАР. Он хорошо виден после сильного дождя или на исходе дня, блестящий от отражения Солнца. Исток реки Тугелы расположен в Mont-Aux-Sources в нескольких километрах от обрыва, с которого падает водопад. Вода выше водопада чистая и безопасная для питья. Обрыв часто покрывается снегом в зимние месяцы.

К водопаду ведут две тропы. Первая горная пешая тропа к вершине Mount-Aux-Sources начинается на автостоянке в Witsieshoek, откуда идет относительно короткий подъем к вершине по тропинке и далее по двум подвесным мостикам. Другая тропа начинается в Королевском национальном Парке Наталь. Семикилометровый подъём вдоль ущелья извивается по местному лесу, затем идёт через валуны и наконец небольшой подвесной мостик подводит к подножию водопада Тугела.

Галерея

Примечания 

Водопады ЮАР
Бассейн Индийского океана в Африке
Водные объекты Квазулу-Натал